Anaxidamos () ist der Name mehrerer antiker griechischer Persönlichkeiten:

Anaxidamos, semihistorischer spartanischer König
Anaxidamos (Feldherr), achäischer Feldherr des späten 3. Jahrhunderts v. Chr.
Anaxidamos (Gesandter), achäischer Gesandter in Rom im 2. Jahrhundert v. Chr.
Anaxidamos (Böoter), Informant Sullas vor der Schlacht von Chaironeia 86 v. Chr.